John Johnston House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John Johnston House (Michigan), ID-Nr. 70000268
 John Johnston House (North Carolina), ID-Nr. 97000238

Siehe auch:
 John Johnson House